Mortimer steht für:
 Mortimer (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mortimer (Tool), multifunktionales Tool für Atari-PC

Mortimer ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Mortimer (Berkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Mortimer (Illinois)
 Mortimer (New York)
 Mortimer (North Carolina)